Valtravaglia puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Italia:

 Brissago-Valtravaglia
 Montegrino Valtravaglia
 Porto Valtravaglia